Niemcy:
 Pfullingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen

Osoby:
 Kuno von Pfullingen – arcybiskup Trewiru

Inne:
 Pfullingen – ród